Людми́ла Аза́рова:
 Азарова, Людмила Павловна (1919—2010) — советский и российский художник, скульптор-керамист.
 Азарова, Людмила Тимофеевна (1935—2012) — латвийский поэт и переводчик.